Сена́торов — фамилия. Известные носители:
 
 Сенаторов, Василий Юрьевич (род. 1955) — советский и российский журналист, издатель, предприниматель, меценат.
 Сенаторов, Евгений Иванович (1913—2005) — полный кавалер ордена Славы.

 Сенаторова, Елена Николаевна (род. 1958) — депутат Государственной Думы шестого созыва.
 Сенаторова, Ольга Григорьевна (1936—2020) — российский учёный в области алюминиевых деформируемых сплавов, лауреат Государственной премии РФ и Премии Правительства РФ.